Huari bezeichnet:

 Huari Huari, Ortschaft im Municipio Potosí, Bolivien
 Santiago de Huari, Stadt im Departamento Oruro, Bolivien
 Municipio Santiago de Huari, Landkreis im Departamento Oruro, Bolivien
 Kanton Santiago de Huari, Kanton im Landkreis Oruro, Bolivien
 Huari (auch: Aikanã), indigenes Volk, Brasilien
 Wari-Kultur (auch: Huari-Kultur), eine vor-inkaische Regionalkultur im heutigen Peru
 Huari (Peru), Ortschaft in der Region Ancash, Peru
 Huarisegel, Gaffelsegel, bei dem die Gaffel nahezu senkrecht steht (siehe Schratsegel, Gaffeltakelung)
 Distrikt Huari, Distrikt in der Provinz Huari, Peru
 Provinz Huari, Provinz in der Region Ancash, Peru
 Bistum Huari, Peru